

Patronyme 

 Jean-Pierre Masseret (né en 1944), homme politique français.

Toponymes 

Masseret peut aussi faire référence à :

 Masseret, commune française ;
 Gare de Masseret, gare ferroviaire française de la commune précédente.

Voir aussi 
 Masserey (homonymie)